Cony steht für:

 eine Pkw-Marke des japanischen Herstellers Aichi Kikai Kōgyō

Cony ist der Familienname folgender Personen:
 Carlos Heitor Cony (1926–2018), brasilianischer Schriftsteller und Journalist
 Samuel Cony (1811–1870), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Coney
 Conny
 Coni
 Conie